Azhar steht für:

 Azhar, Alternativbezeichnung eines Wadis in Niger und Mali, siehe Azar (Wadi)
 Abdallah Azhar (1939–2015), marokkanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 al-Azhar
 Azar
 Azhari